Ghislanzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ghislanzoni (1824–1893), italienischer Schriftsteller und Librettist
 Ettore Ghislanzoni (1873–1964), italienischer Archäologe
 Giuseppe Ghislanzoni (1897–1918), italienischer Jagdflieger